Jacobus Petrus Sprenger van Eyk (1777-1859), predikant en publicist
en diens kleinzonen
 Jacobus Petrus Sprenger van Eyk (1834-1911), burgemeester van Enschede
 Jacobus Petrus Sprenger van Eyk (1842-1907), minister van Koloniën, minister van Financiën